Мле́чин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Млечин, Владимир Михайлович (1901—1970) — советский администратор культуры, театральный критик.
 Млечин, Леонид Михайлович (род. 1957) — советский и российский журналист.

 Млечина, Ирина Владимировна (род. 1935) — советский и российский литературовед, переводчик.